Snark bezeichnet:
 in seiner erstmaligen Verwendung im Jahr 1876 ein fiktives Wesen in Lewis Carrolls Ballade The Hunting of the Snark
 den Marschflugkörper SM-62 Snark
 die Klasse der zusammenhängenden, brückenfreien und kubischen Graphen, mit chromatischen Index 4, siehe Snark (Graphentheorie)
 den Hersteller der Jolle Sunflower (Jolle)
 ein Segelboot des Schriftstellers Jack London, siehe Snark (Segelboot)